Ефи́м Моисе́евич Дуби́нский (10 марта 1927, Смела — 7 июня 2006, Киев) — украинский советский архитектор, член Союза архитекторов Украины с 1955 года, заслуженный архитектор Украины (1995).

Биография 
Родился в Киеве, в 1944—1950 годах обучался на факультете гражданского строительства Киевского инженерно-строительного института, преподаватель Я. А. Штейнберг.

В 1950 года по распределению был направлен в Кемерово, где до армии работал в управлении главного архитектора. В 1950—1952 годах — служба в Советской Армии. После демобилизации переехал в Севастополь, где работал в проектном институте Военморпроект № 30 на должности архитектора. В 1955—1978 годах — в проектном институт «Гипроград», с 1965 года — главный архитектор архитектурно-планировочной мастерской № 3. С 1978 года — главный архитектор института «Укргипроречтранс», с 1979 года — главный архитектор института «Гипрогражданпромстрой», с 1986 года — заместитель начальника отдела НИПИградостроительства, с 1990 года — главный архитектор проектов кооператива «Проектировщик», с 1993 года — главный архитектор научно-проектировочного бюро «Лицензиарх». С 1997 года — руководитель творческой архитектурной мастерской «Е. Дубинский»).

Творчество 
В составе творческого коллектива:
 Стадион флота (1953, Севастополь).
 Административные и промышленные здания (1953, Севастополь).
 Маяк (Феодосия, 1954).
 Проекты градостроительного характера — генеральные планы Львова, Евпатории, Донецка, Макеевки, Актюбинска, Нетешина, других средних и малых городов (1964—1978, 1980, 1992).
 Проекты детальной планировки и застройки городов Владимира-Волынского, Черкасс, Лисичанска, Луцка, Симферополя, Киева, Нетешина, Гурьева (1959—1978, 1980, 1993—1995).
 Здание Института физкультуры (1957, Киев).
 Станция метро «» (1982, Киев).
 Проект оздоровительного центра на 25-30 человек, главный корпус, (пригородная зона Киева, 1998).
 Конкурсный проект планировки и застройки центра Еревана (1974).
 Рабочий проект индивидуального усадебного жилого дома в пригородной зоне Киева (1999).

Примечания

Литература 
 Дубинский Ефим Моисеевич [Изоматериал] : лич. лист чл. СА УССР. — К. : [б. и.], 1956. — 5 л. // .
 Дубинський Юхим Мусійович // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних дослід. НАН України. — Редкол. І. М. Дзюба (та ін.). — .: [б. в.], 2008. — Т. 8: Дл — Дя, додаток: А — Г. — С. 469. — ISBN 978-966-02-4458-0.

Ссылки 
 Архитекторы и художники киевского метро: Дубинский Ефим Моисеевич // Сайт «Музей киевского метро».

Архитекторы СССР
Архитекторы Киева
Архитекторы Севастополя
Градостроители СССР
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры